|-
| 169601 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169602 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169603 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169604 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169605 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169606 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169607 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169608 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169609 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169610 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169611 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169612 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169613 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169614 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169615 - ||  || 12 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169616 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169617 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169618 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169619 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169620 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169621 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169622 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169623 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169624 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169625 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169626 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169627 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169628 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169629 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169630 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169631 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169632 - ||  || 19 aprilie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 169633 - ||  || 21 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169634 - ||  || 8 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169635 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169636 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169637 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169638 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169639 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169640 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169641 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169642 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169643 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169644 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169645 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169646 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169647 - ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169648 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169649 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169650 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169651 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169652 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169653 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169654 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169655 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169656 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169657 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169658 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169659 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169660 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169661 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169662 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169663 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169664 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169665 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169666 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169667 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169668 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169669 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169670 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169671 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169672 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169673 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169674 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169675 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169676 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169677 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169678 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169679 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169680 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169681 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169682 - ||  || 15 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169683 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169684 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169685 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169686 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169687 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169688 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169689 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169690 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169691 - ||  || 16 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169692 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169693 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169694 - ||  || 4 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169695 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169696 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169697 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169698 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169699 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169700 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-